Belgium
Saint-Remy, Chimay városhoz tartozó település

 Franciaország
Saint-Remy, település Haute-Saône megyében
Saint-Remy, település Vosges megyében

Lásd még
Saint-Rémy (egyértelműsítő lap)